Die Saison 1980/81 war die sechste Spielzeit der österreichischen Schachstaatsliga.

An der Spitze beendeten der ASK Klagenfurt und der Titelverteidiger SK Merkur Graz die Saison punktgleich; der Titel ging an die Klagenfurter.

Im Vorjahr war der SK St. Pölten aufgestiegen, der mit halben Punkt Vorsprung auf den Absteiger Linzer SV den Klassenerhalt erreichte.

Abschlusstabelle 

Anmerkungen:

Qualifikation zur Staatsliga 1981/82 

Der SK Austria Wien konnte sich für die folgende Saison qualifizieren. Austragungsort, Datum und Ergebnisse des Qualifikationsturniers sind ebenso nicht bekannt, wie die anderen teilnehmenden Vereine.

Weblinks 
 Archiv Staatsmeister des Österreichischen Schachbundes

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 1980
Schachveranstaltung 1981
Sportsaison 1980/81